Manitius ist der Familienname folgender Personen:
 August Sigismund Manitius (1792–1861), deutscher Direktor des Freimaurerinstitutes in Dresden-Friedrichstadt
 Daniel Gotthilf Manitius (1668–1698), deutscher Mediziner
 Gustav Manitius (1880–1940), polnischer lutherischer Theologe und NS-Opfer, Enkel von Karl Gustav Manitius
 Heinrich August Manitius (1804–1883), deutscher Privatgelehrter, Vater von Karl Heinrich August Manitius
 Karl Manitius (1899–1979), deutscher Historiker, Sohn von Max Manitius
 Karl Gustav Manitius (1823–1904), polnischer lutherischer Theologe, Großvater von Gustav Manitius
 Karl Heinrich August Manitius (1848–1921), deutscher Lehrer und Ptolemäusforscher, Sohn von Heinrich August Manitius
 Max Manitius (1858–1933), deutscher Mediävist und Latinist, Vater von Karl Manitius
 Philipp Jacob Manitius (1692–1749), preussischer Kriegs- und Domänenrat und späterer Bürgermeister